|-
| 137701 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137702 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137703 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137704 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137705 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137706 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137707 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137708 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137709 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137710 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137711 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137712 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137713 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137714 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137715 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137716 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137717 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137718 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137719 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137720 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137721 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137722 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137723 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137724 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137725 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137726 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137727 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137728 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137729 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137730 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137731 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137732 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137733 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137734 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137735 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137736 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137737 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137738 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137739 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137740 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137741 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137742 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137743 - ||  || 2 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137744 - ||  || 5 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137745 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137746 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137747 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137748 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137749 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137750 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137751 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137752 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137753 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137754 - ||  || 8 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137755 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137756 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137757 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137758 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137759 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137760 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137761 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137762 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137763 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137764 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137765 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137766 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137767 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137768 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137769 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137770 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137771 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137772 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137773 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137774 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137775 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137776 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137777 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137778 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137779 - ||  || 15 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137780 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137781 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137782 - ||  || 14 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137783 - ||  || 14 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137784 - ||  || 14 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137785 - ||  || 4 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137786 - ||  || 5 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137787 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137788 - ||  || 4 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137789 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137790 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137791 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137792 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137793 - ||  || 5 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137794 - ||  || 9 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137795 - ||  || 12 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137796 - ||  || 12 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137797 - ||  || 4 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137798 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137799 - || 1999 YB || 16 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137800 - || 1999 YE || 16 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-